K87 ou K.87 peut faire référence à :
 Atteintes de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas au cours de maladies classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies ;
 Mitridate, re di Ponto (K.87), une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 87, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres